
Termin -{Rf}- ima više značenja.

 Raderfordijum, hemijski element
 -{.rf}-, najviši Internet domen za Rusiju.